Бриа́нна Нико́ль Хо́уи (, правильное произношение имени — Бриэ́нн; род. 24 мая 1989 года, Ла-Каньяда-Флинтридж, Калифорния, США) — американская актриса, наиболее известная по роли Джорджии Миллер в сериале Netflix «Джинни и Джорджия».

Ранние годы 
Хоуи родилась и выросла в Ла-Каньяда-Флинтридж, Калифорния. Она самая старшая из пяти детей в семье. Родители Хоуи развелись, когда она была ребёнком. В старших классах Хоуи играла в школьном театре и ходила на курсы импровизации, однако всерьез относиться к актёрству начала только во время учебы в университете.

Посещала частную католическую школу для девочек . В 2007 году после её окончания переехала в Нью-Йорк для учёбы в школе искусств Тиш Нью-Йоркского университета, которую окончила со степенью бакалавра искусств в 2011 году. В университете Хоуи также посещала дополнительные занятия по детской психологии.

Карьера 
Ещё во время учебы в университете Хоуи снялась в нескольких короткометражках и впервые появилась на телевидении — в эпизоде сериала «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение». Затем последовали эпизодические роли в таких сериалах, как «Морская полиция: Спецотдел», «Бывает и хуже», «Месть», «Папочка», «Мыслить как преступник», «Зои Харт из южного штата» и «Гавайи 5.0».

В 2014 году Хоуи получила небольшую роль в фильме «Несносные боссы 2», а в 2015 году свою первую главную роль в сериале «».

23 сентября 2016 года на телеканале Fox состоялась премьера телесериала «Изгоняющий дьявола», в котором Хоуи исполнила одну из основных ролей.

В 2019 году Хоуи снялась в основной роли Шоны Бэбкок в сериале «Перерождение» и во второстепенной роли Рейган в сериале Бэтвумен.

В августе 2019 года было объявлено, что Хоуи присоединилась к постоянному актерскому составу нового сериала «Джинни и Джорджия». Сериал был выпущен компанией Netflix 24 февраля 2021 года. В апреле 2021 года сериал был продлен на второй сезон.

Личная жизнь 
C 2015 года состоит в отношениях с адвокатом Мэттом Зирингом. 24 июля 2021 года Хоуи и Зиринг поженились в их доме в Палос Вердес, Калифорния.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета